Габриэль Дарио Карраско (; род. 7 марта 1997, Банфилд) — аргентинский футболист, защитник. Ныне выступает за клуб «Годой-Крус».

Клубная карьера 
Габриэль Карраско — воспитанник клуба «Ланус». 12 марта 2017 года он дебютировал в аргентинской Примере, выйдя в основном составе в гостевом матче против «Расинга» из Авельянеды. 27 января 2018 года Карраско забил свой первый гол на высшем уровне, открыв счёт в домашней игре с «Патронато».

Достижения 
 «Ланус»
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2017

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Годой-Крус»
Игроки ФК «Ланус»